Slana je lahko:
 slana, vremenski pojav
 Slana, priimek več znanih ljudi 
 Slana, naselje na Hrvaškem
 Slaná (madž. Sajó), reka na Slovaškem in Madžarskem, pritok Tise